Les Élections régionales de 1967 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 1967) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le . 

1967
Haute-Autriche
Octobre 1967